Тетрацианоплатинат — неорганическое соединение, комплексный цианид платины:

 Тетрацианоплатинат(II) бария 
 Тетрацианоплатинат(II) водорода 
 Тетрацианоплатинат(II) калия